Abe Vigoda (acteur), een Amerikaans acteur
 Abe Vigoda (band), een Amerikaanse noise rockband